Friz ist der Familienname folgender Personen:
 Diana Maria Friz (* 1944), deutsche Schriftstellerin
 Ernst Friz  (* 1932), Schweizer Designer und Typograf
 Holger Friz (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Jakob Friz (1828–1915), württembergischer Stadtschultheiß und Landtagsabgeordneter
 Johannes von Friz (1801–1864), württembergischer Oberamtmann und Staatsrat
 Max Friz (1883–1966), deutscher Ingenieur und Motorenkonstrukteur
 Thomas Friz (* 1950), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Fritz (Begriffsklärung)